Дисциплината 4 × 100 м щафета свободен стил при жените се проведе на 28 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Финал

Източници 

4 × 100 м щафета свободен стил (жени)